Champions League 2010 steht für:
 AFC Champions League 2010, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2010, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions League Twenty20 2010, internationaler Cricketwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2009/10
 Champions League 2010/11
 Champions League